W Rumunii
 Bujoreni – gmina w okręgu Teleorman
 Bujoreni – gmina w okręgu Vâlcea
 Bujoreni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Buzoești
 Bujoreni – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Bujoreni
 Bujoreni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Bujoreni